używana nazwa Naćmierz Nacmierz – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Postomino 
 Naćmierz – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Resko